Ryssgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssgrund, Vasa, Österbotten, 
 Ryssgrund, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Ryssgrundet
Ryssgrynnan
Ryssjegrundet

Robotskapade Finlandförgreningar